Пахо́мов () — русская фамилия, образованная от имени Пахом. Известные носители:

Пахомов 
 Пахомов, Александр Афанасьевич (1919—после 1985) — Герой Социалистического Труда.
 
 Пахомов, Анатолий Николаевич (род. 1960) — мэр города Сочи.
 Пахомов, Андрей Алексеевич (1947—2015) — советский и российский график.
 Пахомов, Аркадий Дмитриевич (1944—2011) — русский поэт, редактор.
 Пахомов, Артур Иннокентьевич (1954—2020) — советский и российский тренер по боксу.
 Пахомов, Борис Павлович (1931—2005) — советский пятиборец.
 
 
 
 Пахомов, Григорий Фёдорович (1906—1945) — Герой Советского Союза.
 Пахомов, Даниил Павлович (род. 1998) — российский пловец.
 Пахомов, Денис Юрьевич (род. 1987) — российский хоккеист.
 
 Пахомов, Евгений Александрович (1880—1965) — советский учёный, нумизмат, археолог.
 
 Пахомов, Илья Владимирович (1916—1975) — советский государственный деятель, директор Харьковского завода «Электротяжмаш».
 Пахомов, Леонид Александрович (род. 1943) — советский футболист и футбольный тренер.
 Пахомов, Михаил Павлович (1941—2015) — советский и российский оперный певец.
 
 Пахомов, Олег Васильевич (1950—2012) — советский и российский художник.
 
 
 
 Пахомов, Яков Захарович (1897—21.04.1938) — советский государственный деятель, председатель Восточно-Сибирского крайисполкома (1934—1937)
 Пахомов, Ярослав Дмитриевич (1926—2003) — советский и российский учёный.



Топоним 
 Пахомов — река в Республике Коми, правый приток Тобыша.
 Пахомов — хутор в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1966 г.

См. также 
 Пахомий